Meuer ist der Familienname folgender Personen

 Gerda Meuer (* 1958), deutsche Journalistin
 Hans-Werner Meuer (1936–2014), deutscher Mathematiker und Informatiker